Johann Egedacher ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph Egedacher (1666–1747), deutscher Orgelbauer
 Johann Ignaz Egedacher (1675–1744), deutscher Orgelbauer
 Johann Rochus Egedacher (1714–1785), österreichischer Orgelbauer